По́укок () — английская фамилия.

  (род. 1924) — новозеландский историк.
 Покок, Джордж (1706—1792) — британский адмирал XVIII века.
 Покок, Дэвид (род. 1988) — австралийский регбист.
 Покок, Мэри Агард (1886—1977) — южноафриканская учёная-ботаник, альголог.
 Покок, Николас (1740—1821) — британский художник-маринист.
 Поукок, Реджиналд Иннес (1863—1947) — британский зоолог и арахнолог.
 Поукок, Ричард (1704—1765) — английский путешественник и учёный, первооткрыватель Долины царей; епископ.
 Покок, Эдвард (1604—1691) — английский востоковед, библеист и священнослужитель, гебраист, автор богословских трудов.

Примечания